Grèzes puede referirse a: 

 Grèzes, comuna francesa situada en Dordoña.
 Grèzes, comuna francesa situada en Alto Loira.
 Grèzes, comuna francesa situada en Lot.
 Grèzes, comuna francesa situada en Lozère.